Molekulska formula -{C10H10O5}- se može odnositi na:

 2,4-Diacetilfloroglucinol
 5-Hidroksiferulinska kiselina